

Cinema 
 Pig – film del 2010 diretto da Adam Mason
 Pig – film del 2011 diretto da Henry Barrial
 Pig - Il piano di Rob (Pig) – film del 2021 diretto da Michael Sarnoski

Codici 
 PIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pitinga (Brasile)

Editoria 
 Pig – rivista di musica e lifestyle
 Pig - fumetto edito da Ediperiodici

Sigle 
 Pipeline Inspection Gauge – dispositivo utilizzato per l'ispezione e la pulizia degli oleodotti

Altro 
 Pig – programma per MapReduce
 Pig – etichetta discografica italiana